Szathmáry István (1877–1944) költő, főjegyző
 Szathmáry István (1926) festőművész
 Szathmáry István (1936) Széchenyi-díjas tervezőmérnök